Trekant kan syfta på:

 Triangel – geometrisk figur
 Trekant (sexualitet) – en typ av gruppsex
 Trekanten – tätort i Kalmar kommun
 Trekanten (sjö) – insjö i Stockholms län
 Trekant (film) - kortfilm från 2004